

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Poniatowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Małkinia Górna 
 Poniatowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Żuromin

Zobacz też 
 Poniatów, Poniatówek, Poniatówka, Poniatówki